MRTT steht für:
 Multi Role Transport Tanker
 eine Variante des Airbus A310; siehe Airbus A310 #A310-300 MRTT
 eine Variante des Airbus A330; siehe Airbus A330 MRTT

MRTT